Der findes flere personer med navnet Tom Kristensen

 Tom Kristensen (forfatter) (1893–1974), dansk forfatter og kritiker.
 Tom Kristensen (sportsmand) (født 1967), dansk racerkører.
 Tom Kristensen (krimiforfatter) (født 1955) – en norsk krimiforfatter.
 Tomm Kristiansen – norsk journalist og forfatter.
 Tom Kristensen (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1945 instrueret af Hagen Hasselbalch om forfatteren Tom Kristensen

Se også 
 Tom
 Kristensen